Andrea Finocchiaro Aprile (1878–1964), homme politique italien ;
 Angela Finocchiaro (1955-), actrice italienne ;
 Anna Finocchiaro (1955-), femme politique italienne ;
 Camillo Finocchiaro Aprile (1851–1916), homme politique et juriste italien ;
 Donatella Finocchiaro (1970-), actrice italienne.

en:Finocchiaro